Skanda kan syfta på:

 Skanda (hinduism) – en hinduisk gudomlighet
 Skanda (buddhism) – en buddhistisk gudomlighet
 Skanda Purana – en av de arton puranas